Melekeok steht für: 

 Melekeok (Palau), Bundesstaat auf der Insel Babeldaob, Palau
 Melekeok (Stadt), Stadt auf der Insel Babeldaob, Palau